Aurora Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Aurora Hills (Colorado), im Arapahoe County
 Aurora Hills (Maryland), im Anne Arundel County
 Aurora Hills (Virginia), im Arlington County